Mario Kempes, un footballeur argentin
 Edwin Kempes, un joueur de tennis néerlandais
 Everton Kempes dos Santos Gonçalves dit Kempes, un footballeur brésilien